1983 Голяма награда на Белгия е 30-о за Голямата награда на Белгия и шести кръг от сезон 1983 във Формула 1, провежда се на 2 май 1983 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия